Blaschke är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Hanns Blaschke (1896–1971), österrikisk ingenjör och nazistisk politiker
 Hugo Blaschke (1881–1959), tysk tandläkare och SS-man
 Karlheinz Blaschke (1927–2020), tysk historiker
 Olaf Blaschke (född 1963), tysk historiker
 Wilhelm Blaschke (1885–1962), österrikisk matematiker

Tyska efternamn